Dieser Artikel ist eine Übersicht der Mannschaftskader der Afghan Premier League 2017.

Shaheen Asmayee

De Maiwand Atalan

De Spinghar Bazan

Simorgh Alborz

Tofan Harirod

Oqaban Hindukush

Weblinks 
 Kader von Shaheen Asmayee
 Kader von De Maiwand Atalan
 Kader von Tofan Harirod
 Kader von De Spinghar Bazan
 Kader von Simorgh Alborz
 Kader von Mawjhai Amu
 Kader von De Abasin Sape
 Kader von Oqaban Hindukush

Afghan Premier League
Afghan Premier League 2017